Радомля — название географических объектов:

Населенные пункты в Белоруссии 
 Радомля — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Радомля — агрогородок в Чаусском районе Могилёвской области.

Водные объекты 
 Радомля — озеро в Крупском районе Минской области Белоруссии.
 Радомля — река в Московской области России, правый приток реки Клязьмы.

См. также 

 Радумля — деревня в Солнечногорском районе Московской области на реке Радомле.